Der BMW 3er ist eine Modellreihe der Mittelklasse der Bayerischen Motoren Werke, mit der das Unternehmen die höchsten Stückzahlen erreicht.

Im Juni 1975 wurde der erste 3er als technische Weiterentwicklung der 02-Reihe vorgestellt. Im Mai 1981 rollte das millionste Exemplar des 3ers vom Band. Sportmodelle werden seit 1986 als M3 angeboten. Im März 2019 erschien die siebte Generation der Baureihe.

Der 3er ist die meistgebaute Fahrzeugreihe von BMW. Als Hauptkonkurrenten gelten der Audi A4, die Mercedes-Benz C-Klasse, der Volvo S60 und Volvo V60 und der VW Passat. Weitere Konkurrenten sind Citroën DS5, Cadillac ATS, Lexus IS, Infiniti Q50, Jaguar XE, Alfa Romeo Giulia, Tesla Model 3, Genesis G70 sowie Škoda Superb.

Die Baureihen im Überblick 

 BMW E21 (1975–1983): Nachfolger der 02-Modelle, die es nur als zweitürige Limousinen gab.
 BMW E30 (1982–1994): Eine viertürige Limousine, ein Cabriolet, ein Kombi mit der Bezeichnung Touring, ein elektrisch angetriebenes Modell (IE30), M3 und Varianten mit Allradantrieb wurden in das Programm aufgenommen.
 BMW E36 (1990–2000): Die zweitürige Limousine wurde durch das Coupé ersetzt und eine Schrägheckvariante mit dem Zusatz Compact kam hinzu. Allradantrieb war nicht lieferbar.
 BMW E46 (1998–2007): Erstmals wichen einige Karosseriedetails von Coupé und Cabrio voneinander ab. Ein Facelift für Limousine und Touring folgte im September 2001, für Cabrio und Coupé im Jahr 2003. Wahlweise lieferbarer Allradantrieb wurde wieder eingeführt. Ende 2004 ersetzte der BMW 1er den Compact.
 BMW E90 (2005–2013): Coupé und Cabrio unterschieden sich etwas stärker von der Limousine und dem Touring. Das Cabriolet erhielt ein Stahlfaltdach. Ein Facelift für Limousine und Kombi erfolgte im September 2008, bei Coupé und Cabrio im März 2010.
 BMW F30 (2011–2019): In München wurde am 14. Oktober 2011 die Limousine vorgestellt, der Touring folgte im August 2012. Die Coupé- sowie Cabrioversion des Vorgängers E90 wurden noch bis Herbst 2013 produziert und anschließend durch die 4er-Reihe ersetzt. Im März 2015 gab es ein Facelift für Limousine und Kombi.
 BMW G20 (seit 2019): Die Limousine wurde im Oktober 2018 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt. Der Kombi folgte im Juni 2019. Ein Facelift wurde im Mai 2022 präsentiert.

Zeitleiste der Modellvarianten des BMW 3er

Weblinks 

  Offizielle Website der BMW-Modelle

Einzelnachweise 

3er
Pkw-Modell
Fahrzeug der Mittelklasse
Limousine
Kombilimousine
Kombi
Coupé
Cabriolet